West Liberty ist die Bezeichnung folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 West Liberty (Arkansas)
 West Liberty (Illinois)
 West Liberty (Indiana)
 West Liberty (Iowa)
 West Liberty (Kentucky)
 West Liberty (Maryland)
 West Liberty (Ohio)
 West Liberty (Pennsylvania)
 West Liberty (West Virginia)